Portillo ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Antonio Portillo Cabrera (* 1951), guatemaltekischer Politiker
 Álvaro del Portillo (1914–1994), spanischer Theologe und Prälat des Opus Dei
 Blanca Portillo (* 1963), spanische Schauspielerin
 César Portillo de la Luz († 2013), kubanischer Musiker und Komponist
 Dagoberto Portillo (* 1979), salvadorianischer Fußballtorhüter
 Francisco Portillo (* 1990), spanischer Fußballspieler
 Javier Portillo (* 1982), spanischer Fußballspieler
 José López Portillo (1920–2004), mexikanischer Präsident
 Leonardo López Portillo, mexikanischer Botschafter
 Lourdes Portillo (* 1944), US-amerikanische Filmproduzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 María José Portillo Ramírez (* 1999), mexikanische Tennisspielerin
 Michael Portillo (* 1953), britischer Politiker und Journalist
 Miguel Portillo (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Ricardo Portillo (* 1966), US-amerikanischer Fußballschiedsrichter
 Ricardo Arias Portillo (1953–2016), mexikanischer Domino-Spieler und -funktionär
 Santiago González Portillo (1818–1887), Präsident von El Salvador

Portillo heißen folgende Ortschaften:

 Portillo (Incahuasi), Ort im Municipio Incahuasi, Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Portillo (Tarija), Ort im Municipio Tarija, Departamento Tarija, Bolivien
 Portillo (Chile), Ort in der Región de Valparaíso, Chile
 Portillo (Valladolid), Gemeinde in der Provinz Valladolid, Spanien
 Portillo de Toledo, Ortschaft in der Provinz Toledo, Spanien

Siehe auch:

 Portilla